Обалы́ (, до 2019 года — Первома́йское) — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Златопольского сельского округа. Код КАТО — 117051400.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 20 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Златополье.

Абсолютная высота — 424 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,6°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 455 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Савинка — на северо-востоке, село Дороговка — на севере, село Тулькули — на юго-западе, село Лесной Хутор — на юго-востоке, село Новоандреевка — на юге.

История 
Постановлением акимата Акмолинской области от 25 октября 2019 года № А-11/503 и решением Акмолинского областного маслихата от 25 октября 2019 года № 6С-38-12 «О переименовании некоторых населенных пунктов Бурабайского района Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 30 октября 2019 года № 7450):
 село Первомайское было переименовано в село Обалы.

Население 
В 1989 году население села составляло 947 человек (из них казахи — 70%).

В 1999 году население села составляло 783 человека (382 мужчины и 401 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 585 человек (280 мужчин и 305 женщин).

Улицы 
 ул. Досанова
 ул. Интернациональная
 ул. Молодёжная
 ул. Октябрься

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Бурабайского района